APK steht für:
 Aargauische Pensionskasse, Schweizer Vorsorgeeinrichtung
 Amplitude and Phase-shift keying, siehe Amplituden- und Phasenmodulation
 APK Pensionskasse AG, österreichische Unternehmensgruppe
 Arbetarpartiet kommunisterna, vormaliger Name der Sveriges Kommunistiska Parti, schwedische Partei
 Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler
 Artillerieprüfungskommission, preußisch-deutsche Militärbehörde (1809–1918)
 Aussenpolitische Kommission, eine der Sachbereichkommissionen des schweizerischen Nationalrates und Ständerates
 Apataki Airport (IATA-Code), Flughafen des Apataki-Atolls in Französisch-Polynesien
 Air Peace (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft

Apk steht für:
 Apokalypse

apk steht für:
 Plains Apache (ISO-639-3-Code), Sprache der Kiowa-Apachen

.apk steht für:
 Android Package Kit als Dateinamenserweiterung für Android-Programmpakete, siehe Android (Betriebssystem) #Entwicklungsumgebung und Apk (Dateiformat)

Abkürzung